Сампсон Васильевич Цветковский — префект Могилевской духовной семинарии, а также преподаватель поэзии, риторики, философии и богословия в означенной семинарии, директор белорусских народных училищ Могилевской губернии.

Биография 

Сын казака из города Хорол, Полтавская область. Сирота. Учился в Киевской духовной академии. Дворянин.

Приглашен в 1781 преосвященным архиепископом Георгием Конисским на должность преподавателя в Могилевской духовной семинарии. В 1781 поэзии и риторики, в 1785 году был назначен на должность учителя новооткрытых семинарских классов философии и богословия и префектом семинарии. Должность префекта занимал с 1781 по 1789 год.

Г.Конисский был очень доволен им, отмечал, что C.Цветковский "отправляя должность свою и отличным речением, и учеников своих успехом, вел себя честно и добропорядочно" и заботился "тоб он напредь, яко человек нужный, в семинарии при прежней должности остался".

В 1789 был назначен "директором народных училищ". В 1793 году награжден чином Титулярного советника. В 1793 занял прежнюю должность префекта и учителя философии и богословия. В 1798 г. снова занял пост директора белорусских народных училищ Могилевской губернии.

Литература 

 Михаил Буглаков «Преосвященный Георгий Конисский, Архиепископ Могилевский», Минск, 2000.
 Горючко, Платон Степанович "Материалы для биографии (истории) Могилевской духовной семинарии 1780-1800 годов" /  Могилев губернский : скоропеч. и лит. Ш. Фридланда , 1901
 Горючко, Платон Степанович "Учителя Могилевской духовной семинарии : Биогр. материалы для времени 1765-1808 годов" / Могилев : губ. скоропеч. и лит. Ш.А. Фридланда , 1904

Ссылки 

 Документы Г.Конисского, Сампсона Цветковского и его потомков

__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__
__ИНДЕКС__
Выпускники Киево-Могилянской академии
Преподаватели Могилёвской духовной семинарии
Основатели и руководители образовательных учреждений
Педагоги по алфавиту
Педагоги Российской империи
Педагоги Белоруссии
Директора народных училищ